Ассоциация испанистов России — российская межрегиональная профессиональная и творческая общественная организация, объединяющая физических и юридических лиц, в научной, учебной и творческой деятельности которых широко представлена испанская (ибероамериканская) тематика, история и традиции русско-испанских литературных, культурных, научных, общественных или государственных взаимоотношений.

Согласно Уставу Ассоциации, её основными задачами являются:
 развитие научного потенциала специалистов в различных сферах испанистики и внедрению результатов исследований и творческих проектов в образование, науку, культуру, экономику, производство;
 повышение профессионального уровня научных и педагогических кадров гуманитарного профиля в области испанистики;
 содействие реализации современных исследовательских и творческих программ испанистов различного профиля, оказывать помощь в практической реализации новаторских разработок, их экспериментальной проверке и внедрению (с учетом интересов ближнего и дальнего зарубежья);
 поддержка и пропаганда перспективных проектов и разработок, способствующие решению теоретических и творческих задач испанистики.

Основана 9 февраля 1994 года, на I конференции испанистов России, базируется в Московском государственном лингвистическом университете, одним из инициаторов её основания и первым президентом был российский испанист, поэт и переводчик, профессор С. Ф. Гончаренко, который также был инициатором создания Культурного фонда Мигеля Эрнандеса. С мая 2008 года партнёром Ассоциации является университет города Кадиса (Испания).

В числе ведущих испанистов СССР и РФ называют имена редактора первого испанско-русского словаря Фёдора Кельина, Юрия Тынянова и его дочери Инны, Анатолия Гелескула, Сергея Гончаренко, Венедикта Виноградова, Натальи Фирсовой, Бориса Дубина, Наталья Михеевой, Павла Грушко, Юрия Рылова, Всеволода Багно, Светланы Пискуновой и других.

См. также 
 Испанистика
 Международная ассоциация испанистов

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160530143022/http://hispanismo.cervantes.es/Asociaciones_ficha.asp?DOCN=19
  Официальный сайт,
Испанистика
Организации, основанные в 1994 году
Общественные организации России